BJ poate fi:
 Benin, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bj, domeniu de internet de nivel superior, pentru Benin